Cache Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cache Lake (North Slope Borough, Alaska)
 Cache Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Cache Lake (Michigan)
 Cache Lake (Minnesota)
 Cache Lake (Oregon)
 Cache Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Cash Lake